Pomacea är ett släkte av snäckor. Pomacea ingår i familjen äppelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Äppelsnäckor
Pomacea